Urquijo ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Urquijo (1960–1999), spanischer Sänger
 Luis de Urquijo (1899–1975), spanischer Diplomat und Fußballfunktionär
 Mariano de Urquijo y Muga (1769–1817), spanischer Vertreter der Aufklärung, Politiker und Ministerpräsident